Gunnar Lund kan syfta på:

 Gunnar Lund (född 1947), svensk diplomat och politiker
 Gunnar Lundh (1882–1950), svensk konstnär
 Gunnar Lundh (1898–1960), svensk fotograf